Visa vid vindens ängar har flera betydelser:

Visa vid vindens ängar (sång), en visa av Mats Paulson
Visa vid vindens ängar (musikalbum), ett album av Alexander Rybak